Parlamentsvalget i Israel for den tyvende Knesset blev afholdt i Israel den 17. marts 2015. Valget blev holdt efter at Tzipi Livni og Yair Lapid mistede deres støtte fra koalitionsregeringen i starten af december 2014. Ved valget blev den store vinder partiet Likud, der blev det største parti med 30 mandater.

Siden forrige valg har Knesset sat spærregrænse op fra 2% til 3,25%. Dette har ført til at blandt andet flere arabiske partiet er gået sammen i en valgalliance.

Valgdeltagelse lå på 71,8%, hvilket er det højeste siden valget i 1999, hvor 78,7% af Israels befolkning deltog.

Valgresultater fra 2013 

Kun valgte partier er repræsenteret i tabellen.

Valgresultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

Israel 2015
Politiske valg i Israel